

Присад () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Созопол.
 Присад () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.